Miejscowości w Bośni i Hercegowinie
 Ponikve – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w gminie Velika Kladuša
 Ponikve – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Čajniče

 Miejscowości w Chorwacji
 Ponikve – wieś w żupanii karlowackiej, w mieście Ogulin
 Ponikve – wieś w żupanii primorsko-gorskiej, w mieście Bakar

 Miejscowości w Serbii
 Ponikve – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w gminie Golubac

 Miejscowości w Słowenii
 Ponikve – wieś w gminie Brežice
 Ponikve – wieś w gminie Cerknica
 Ponikve  – wieś w gminie Dobrepolje
 Ponikve – wieś w gminie Sežana
 Ponikve – wieś w gminie Tolmin